U.S. National Championships 1912 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1912 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 19–26 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 10–15 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta druga edycja turnieju męskiego i dwudziesta szósta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1912 w Stanach Zjednoczonych
1912 w tenisie ziemnym
US Open według lat